Pablo Andújar era il detentore del titolo, ma è stato battuto in finale da Benoît Paire con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Alexander Zverev (secondo turno)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Kyle Edmund (secondo turno)
 Gilles Simon (semifinale)

  Laslo Đere (primo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

Qualificati 

  Lorenzo Sonego (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (primo turno)

  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)

Lucky loser 
  Carlos Berlocq (primo turno)

Wildcard 

  Fabio Fognini (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)

  Alexander Zverev (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2019